Ра́нець (від ) — заплічна сумка, зазвичай жорсткої конструкції.

 Армійський ранець — заплічна сумка піхотинця.
 Шкільний ранець — заплічний портфель школяра.
 Парашутний ранець — сумка, закріплювана на спині або животі, що слугує для укладки основного і запасного парашутів.
 Ранець-вертоліт — персональний літальний апарат з вертолітним гвинтом і двигуном, прикріпленими на спині льотчика.
 Реактивний ранець — персональний літальний апарат з реактивним двигуном.

Інше
 Спеціальний ядерний фугас — ядерний боєприпас, призначений для перенесення за спиною одним військослужбовцем.

Див. також 
 Рюкзак

Посилання